El nombre de Iglesia de Santa Gertrudis es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Gertrudis.

Santas 
 Gertrudis de Helfta (1256-1302), monja cisterciense y escritora mística - Festividad: 16 de noviembre.
 Gertrudis de Nivelles (626–659), abadesa - Festividad: 17 de marzo.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Bélgica 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia en la ciudad de Lovaina, Brabante Flamenco (:w:nl);

En Colombia 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia católica en la ciudad de Envigado, Antioquia;
 Iglesia de Santa Gertrudis Iglesia Católica en construcción, ubicada en la localidad de Suba

En España 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia católica en la localidad de Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària), Ibiza, Baleares;
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia católica en la localidad de Marchena, Lorca;

En Letonia 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia en la ciudad de Riga;

En México 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia en la ciudad de Orizaba, Veracruz;
Iglesia Santa Gertrudis Oaxaca

En Costa Rica 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia en el pueblo de Santa Gertrudis Norte, Grecia, Alajuela ;

En Países Bajos 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia en la ciudad de Utrecht, Utrecht (:w:nl);

En Polonia 
 Iglesia de Santa Gertrudis, iglesia en la ciudad de Cracovia (:w:pl);

cs:Kostel svaté Gertrud
de:Gertrud-kirche
en:St. Anne's Church
hu:Szent Gertrud-templom
it:Chiesa di Santa Gertrude
nl:Sint-Geertruikerk